Deutsche Reichspartei
 Diabetische retinopathie
 Station Dronryp
 DEC Routing Protocol
 Disneyland Resort Paris
 Drogies Rock Project
 Dhivehi Rayyithunge Partij
 Democratische Republikeinse Partij